El nombre de Rafael Navas puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Rafael Navas Pardo (1908-1990). Militar y político colombiano.
 Rafael Navas Renedo (nacido en 1968). Periodista español.